Намата може да се отнася за:

 Намата, старо име Пипилища, арумънско село в планината Синяк, дем Горуша, Гърция;
 Намата, село в Тесалия, дем Килелер, Гърция.